Gekončík je označení pro několik rodů ještěrů:

 Aeluroscalabotes
 Coleonyx
 Eublepharis
 Goniurosaurus
 Hemitheconyx 
 Holodactylus